Merlscheid ist der Name folgender Orte:

 Merlscheid (bei Pronsfeld), Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Merlscheid (Belgien), Ortsteil von Büllingen-Manderfeld, Belgien